La congrégation des Religieuses de l'Immaculée Conception de Buzançais est un institut religieux catholique féminin créée en France au  et disparu en 1970.

Histoire 
Congrégation fondée à Buzançais (Indre) en 1835 au diocèse de Bourges par l'abbé Oudoul, curé doyen de Buzançais, et Julie d'Auvergne.

Congrégation de droit diocésain, cet institut a fusionné en 1970 avec la Congrégation de l'Immaculée Conception de Saint-Méen.

Buts 
Soins aux malades et enseignement.

Établissements 
La maison-mère a été établie à Buzançais.
La congrégation a ou a eu également des établissements :
 dans le Cher : Foëcy
 dans l'Indre : Châteauroux
 dans le Loiret : Patay
 dans l'ex-Seine-et-Oise : Enghien-les-Bains (Val-d'Oise)

Sources 
 Almanach catholique français pour 1926, p. 96.
 Annuaire catholique de France, 1961.

 Bibliographie 
 La Mère Marie-Julie d'Auvergne (1778-1845) et l'Institut des Religieuses de l'Immaculée Conception de Buzançais'' (plaquette anonyme), Desclée de Brouwer et Cie, Paris, 1932

Immaculée Conception
Organisme fondé en 1835
Organisme disparu en 1970